Luis Fernández puede referirse a los siguientes hombres:

 Luis Fernández (actor) (n.1972), actor, escritor y director venezolano.
 Luis Fernández Ardavín (1892-1962), dramaturgo y poeta del Modernismo.
 Luis Fernández Costilla (1941-1997), sindicalista español.
 Luis Fernández de Córdoba y Arce, marino y militar español, gobernador de Chile (de 1625 a 1629).
 Luis Fernández de Córdova (1798-1840), militar, político y diplomático español.
 Luis Fernández de la Vega (1601-1675), escultor e imaginero español.
 Luis Fernández Estébanez (n.1984), actor español.
 Luis Fernández Fernández (n.1957), periodista español.
 Luis Fernández (fútbol) (n.1959), entrenador y exfutbolista franco-español.
 Luis Fernández Gutiérrez (n.1972), futbolista español.
 Luis Fernández López (1900-1973), pintor español.
 Luis Fernández Martín (1908-2003), sacerdote jesuita e historiador español.
 Luis Fernández Pereira (n.1997), piragüista español en eslalon.
 Luis Fernández (pintor) (c.1594-1654), pintor español.
 Luis Fernández Portocarrero (1635-1709), eclesiástico y político español.
 Luis Fernando Fernández López (n.1978), futbolista colombo-venezolano.
 Luis «Neco» Fernández (n.1960), exfutbolista costarricense.